Konak (turško konak) je ime za hišo v Turčiji in na ozemlju nekdanjega Osmanskega cesarstva, zlasti tisto, ki se je uporabljalo kot uradno prebivališče.

Lahko je tudi:
 Konak, Sečanj (Srbija)
 Konak, Vrbovec (Hrvaška)